Por Banner pode estar à procura de:

 Banner

Localidades 
 Banner (Illinois)
 Banner Elk
 Banner Hill

Quadrinhos 
 Bruce Banner, também conhecido como Hulk.

Desambiguação